Сохсолох — гидроним в Якутии и Хабаровском крае России:
  — река в Якутии
 Сохсолох, № 0221527 — река в Якутии
 Сохсолох, № 0223047 — река в Якутии
 Сохсолох (приток Мархи) — река в Якутии
 Сохсолох, № 0223864 — озеро в Якутии
 Сохсолох, № 0335126 — озеро в Якутии
 Сохсолох, № 0358055 — река в Якутии
 Сохсолох, № 0377757 — река в Якутии
 Сохсолох, № 0409326 — река в Хабаровском крае
 Сохсолох, № 0409340 — река в Хабаровском крае
  — река в Якутии
 Сохсолох, № 0419695 — река в Якутии
 Сохсолох, № 0421776 — падь в Якутии
 Сохсолох, № 0421845 — река в Якутии
  — река в Якутии
 Сохсолох, № 0456904 — падь в Якутии
 Сохсолох, № 0457861 — река в Якутии
  — река в Якутии
 Сохсолох, № 0461195 — река в Якутии
 Сохсолох, № 0487085 — река в Якутии
 Сохсолох, № 0487165 — река в Якутии
 Сохсолох, № 0497130 — река в Якутии
 Сохсолох, № 0497198 — река в Якутии
 Сохсолох, № 0497252 — река в Якутии
 Сохсолох, № 0497260 — река в Якутии
 Сохсолох, № 0500344 — река в Якутии
 Сохсолох 1-й, № 0487167 — река в Якутии